Gula änglarna kan syfta:
Gula änglarna – en tysk  bilägarorganisation, se ADAC
Gula änglarna (Stockholm) – en Stockholmsbaserad grupp som delar ut mat och kläder till hemlösa